CHP steht für:
 California Highway Patrol, die kalifornische Autobahn- und Staatspolizei
 Channel Power, Kanalleistung eines Trägersignals in der Nachrichtentechnik, siehe Adjacent Channel Power
 Christhunt Productions, ein deutsches Plattenlabel
 Christian Heritage Party, eine politische Partei in Kanada
 Cumhuriyet Halk Partisi, eine politische Partei in der Türkei (sozialdemokratisch)
 California Highway Patrol, Fernsehserie, siehe CHiPs
 Convex Hull Property, siehe Konvexe Hülle
 Aviacsa, ICAO-Code für die mexikanische Fluggesellschaft.
 Chiapas, mexikanischer Bundesstaat.
 Combined Heat and Power, Kraft-Wärme-Kopplung bei Kraftwerken

ChP steht für:
 Ferrocarril Chihuahua al Pacífico

chp steht für:
 Chipewyan (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der athapaskischen Sprachen in Nordamerika

Abkürzung